Землетрус у Мексиці (2017) — 7 вересня 2017 р. о 23:49 CDT (8.09.04.49 UTC] 'Землетрус вразив південне узбережжя Мексики. Магнітуда 8,1 бала. Осередок перебував на глибині 35 кілометрів і за 96 кілометрів на північний захід від прибережного міста Піхіх'япан.

Постраждало м. Мехіко. Загинуло 65 осіб, постраждало близько 200 осіб.

Мексиканський президент назвав це найсильнішим землетрусом, зафіксованим у країні за століття. Це також другий найсильніший в історії країни землетрус (землетрус у Мексиці (1787) мав магнітуду 8,6 бала) і найбільш інтенсивний, записаний у глобальному масштабі у 2017 році.

Див. також 
 Землетрус у Мексиці (19 вересня 2017)

Примітки

Інтернет-ресурси 

Землетруси в Мексиці
Мексика
2017 у Мексиці
Події 7 вересня
Вересень 2017